

Toponymie 
 Aux États-Unis :
 Brookfield : ville du Connecticut
 Brookfield : ville de l'Illinois
 Brookfield, municipalité du Massachusetts
 Brookfield, ville du Missouri
 Brookfield, ville de l'État de New York
 Brookfield, ville du New Hampshire
 Brookfield, ville du Vermont
 Brookfield, ville du Wisconsin
 

 En Australie :
 Brookfield, ville du Victoria
 Brookfield, ville du Queensland

 Au Canada :
 Brookfield : communauté dans le comté de Queens de l'Île-du-Prince-Édouard
 Brookfield, communauté de Nouvelle-Écosse
 , communauté de Terre-Neuve-et-Labrador

 En Écosse :
 Brookfield, un village du comté du Renfrewshire

 En Nouvelle-Zélande :
  Brookfield  une banlieue de la cité de Tauranga, dans la Bay of Plenty, située dans l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Entreprises 

 Brookfield Incorporações : entreprise brésilienne
 Brookfield Asset Management : entreprise canadienne

Autres 

 Zoo de Brookfield : parc zoologique situé à Brookfield (près de Chicago)
 Place Brookfield : complexe de bureaux à Toronto (Canada)